Ай Суґіяма і Олена Татаркова були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Кваліфаєри Морігамі Акіко і Обата Саорі виграли титул, у фіналі перемігши пару Аліна Жидкова і Бріанн Стюарт з рахунком 6–1, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Kroger St. Jude International 2003
Тур WTA 2003